Andrija Kaluđerović (ur. 1987) – serbski piłkarz
 Andrija Kaluđerović (ur. 1993) – czarnogórski piłkarz